Il singolare  del Generali Ladies Linz 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Viktoryja Azaranka era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Angelique Kerber ha sconfitto in finale Ana Ivanović per 6-4, 7-66.

Testa di serie 

 Angelique Kerber (campionessa)
 Sloane Stephens (quarti di finale)
 Ana Ivanović (finale)
 Carla Suárez Navarro (semifinale)

 Kirsten Flipkens (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Dominika Cibulková (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (primo turno)

Wildcard 

  Angelique Kerber (campionessa)
  Patricia Mayr-Achleitner (quarti di finale)

  Melanie Klaffner (primo turno)

Qualificate 

  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Katarzyna Piter (secondo turno)

  Camila Giorgi (secondo turno)
<li>  Aleksandra Krunić (primo turno)

Lucky Loser
  Maryna Zanevs'ka (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2013
Generali Ladies Linz 2013